RoboRoach (Alternativtitel: Robo Roach) ist eine kanadische Zeichentrickserie, die zwischen 2002 und 2003 produziert wurde.

Handlung 
Der trottelige und hoffnungslose Optimist Rube und der raffinierte, intelligente, geldgierige und ältere Reg sind Kakerlaken und Brüder. Rube kann sich zudem in den Superkäfer RoboRoach mit Superkräften verwandeln, was Reg gar nicht passt. Grund dafür ist, dass Rubes selbstloses Heldentum meist Regs von Geldgier getriebenen Pläne durchkreuzt.

Produktion und Veröffentlichung 
Die Serie wurde zwischen 2002 und 2003 in Kanada produziert. Zuständige Produktionsfirmen sind Videal, RTV Family Entertainment AG und Portfolio Entertainment. Dabei sind 52 Folgen verteilt auf 2 Staffeln entstanden.

Die deutsche Erstausstrahlung fand am 5. Januar 2004 auf Super RTL statt. Weitere Ausstrahlungen im deutschsprachigen Raum erfolgten ebenfalls auf Fox Kids/Jetix (2004–2006), Premiere Start (2004–2006), ORF eins (2005–2008), YFE TV (2009–2013), Anixe (2010–2013), Das Vierte (2011–2012), RiC (2014–2022) und Nicktoons Deutschland (2015–2016) statt.

Episodenliste

Staffel 1

Staffel 2

Weblinks 
 
 

Zeichentrickserie
Fernsehserie (Kanada)
Fernsehserie der 2000er Jahre